Le Moniteur, une revue professionnelle française dans le secteur des travaux publics et du bâtiment ;
 Le Moniteur universel, journal fondé pendant la Révolution française, ancêtre du Journal officiel de la République française ;
 Le Moniteur du Puy-de-Dôme, journal régional qui exista entre 1856 et 1944.

Journaux officiels
 Moniteur belge, recueil officiel des lois (journal officiel) en Belgique.
 Le Moniteur, journal officiel de la République d'Haïti.